Whelan ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist die anglisierte Form eines irischen Familiennamens. Der Name bedeutet Wolf (Faoláin) und dessen Vorkommen reicht über 2.000 Jahre zurück.

Varianten

Gleiche Aussprache 
 Wheelan

Gleiche Etymologie 
 Phelan
 O'Phelan

Namensträger 
 Arleen Whelan (1916–1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Bill Whelan (* 1950), irischer Musiker und Musikproduzent
 Billy Whelan (William Whelan; 1935–1958), irischer Fußballspieler
 Edward Whelan (1824–1867), kanadischer Politiker
 Eileen Whelan (1911–2021), englische Cricketspielerin
 Elizabeth Whelan (1943–2014), US-amerikanische Epidemiologin
 Emily Whelan (* 2002), irische Fußballspielerin
 Eugene Whelan (1924–2013), kanadischer Politiker
 Gemma Whelan, britische Komikerin und Schauspielerin
 Gerald T. Whelan (1925–1993), US-amerikanischer Politiker
 Glenn Whelan (* 1984), irischer Fußballspieler

 Jill Whelan (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 John Francis Whelan (1798–1876), irischer römisch-katholischer Bischof
 Julia Whelan (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Mary Whelan, irische Diplomatin

 Nicky Whelan (* 1981), australisches Model und Schauspielerin
 Noel Whelan (* 1974), englischer Fußballspieler
 Patrick Whelan (* 1950), irischer Rugby-Union-Spieler
 Pete Whelan (1929–2023), US-amerikanischer Musikproduzent, Verleger und Plattensammler
 Peter Whelan (1931–2014), britischer Dramaturg
 Richard Vincent Whelan (1809–1874), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Wheeling
 Robert Louis Whelan (1912–2001), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Fairbanks
 Ronnie Whelan (* 1961), irischer Fußballspieler
 Seán Whelan († 2004), irischer Diplomat
 Tim Whelan (1893–1957), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur

Siehe auch 
 Whelan-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Wireless Local Area Network (W-LAN), lokales Funknetz
 Welan
 Wehlan

Familienname